La Division 2 1976-1977 è stata la trentottesima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 36 squadre divise in 2 gironi è stata vinta dallo , che ha avuto la meglio nell'incontro per il titolo col , comunque promosso.

I capocannonieri sono stati Delio Onnis del Monaco con 30 gol per il girone A e Albert Gemmrich dello Strasburgo con 24 gol per il girone B.

Girone A

Classifica finale

Gruppo B

Classifica finale

Playoff

Promozione

Spareggio vincitrice 2.Divisione

Note

Voci correlate 
 Division 1 1976-1977
 Coppa di Francia 1976-1977

Collegamenti esterni

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
Ligue 2